A Life for a Life – cortometraggio del 1906 diretto da Charles Raymond
A Life for a Life – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Selig Polyscope Company
A Life for a Life – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Life for a Life – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin R. Phillips
A Life for a Life – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Calvert
A Life for a Life – cortometraggio western del 1921 diretto da Harry Moody